Miejscowości w USA:
 West Monroe – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Oswego
 West Monroe – miasto w stanie Luizjana, w parafii Ouachita
 West Monroe – jednostka osadnicza w stanie Michigan, w hrabstwie Monroe
Gminy w USA:
 West Monroe (ang. West Monroe Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Oswego